Микаел Крон Дели (Копенхаген, 6. јун 1983) професионални је дански фудбалер који је последњи пут играо за ФК Депортиво ла Коруња на позицији централног везног играча.

Статистика

Клуб

Репрезентација
Ажурирано 1. јула 2018.

Голови за репрезентацију

Референце

Спољашње везе 
 Профил на сајту репезентације Данске
 Статистика на сајту данске Суперлиге
 Профил на платформи Voetbal International
 

Фудбалери на Светском првенству 2018.
Фудбалери на Европском првенству 2012.
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери Депортиво ла Коруње
Фудбалери Севиље
Фудбалери Селте Виго
Фудбалери Ајакса
Дански фудбалери
Спортисти из Копенхагена
Рођени 1983.
Фудбалери Спарте (Ротердам)
Фудбалери РКЦ Валвајка